Il singolare del torneo di tennis Tippmix Budapest Grand Prix 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Magüi Serna che ha battuto in finale Alicia Molik 3-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Iva Majoli (secondo turno)
 Magüi Serna (campionessa)
 Alicia Molik (finale)
 Henrieta Nagyová (primo turno)

 Virginie Razzano (secondo turno)
 Klára Koukalová (secondo turno)
 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Antonella Serra Zanetti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Tippmix Budapest Grand Prix 2003